Calvijn College (Zeeland) - een reformatorische scholengemeenschap met vestigingen in Goes, Middelburg, Krabbendijke en Tholen
Calvijn College (Amsterdam) - een interconfessionele school voor vmbo-onderwijs in Amsterdam